Geografia:
 Bale, antiga província d'Etiòpia
 Província de Balé, divisió administrativa de Burkina Faso
 Bâle, nom francès de Basilea (Suïssa)
 Muntanyes Bale, a Etiòpia
 Parc Nacional de les Muntanyes Bale a Etiòpia 
 Zona de Bale, subdivisió de l'estat regional d'Oròmia, Etiòpia
 Bale (Croàcia), població de Croàcia, a Ístria
 Bale (Bòsnia), població de Bòsnia al cantó d'Hercegovina-Neretva
 Bale (Califòrnia), població del comtat de Napa
 Bale (Anglaterra), població de Norfolk, Anglaterra
 Bale (Polònia)
 Biografia:
 John Bale (1495-1563) teoleg i escriptor anglès 
 Christian Bale (1974-), actor britànic 
 Gareth Bale (1989-), futbolista gal·lès.
 Llenguatge:
 Akar-bale, llengua morta de l'Índia (illes Andaman)